GTS poate fi:

 GTS Central Europe, companie de telecomunicații din Europa
 GTS Telecom, companie de telecomunicații din România, filială a GTS Central Europe